The Zero Hour – film del 1918 diretto da Travers Vale
The Zero Hour – film del 1923 prodotto dalla Doubleday Production Company
The Zero Hour – film del 1939 diretto da Sidney Salkow